Марк Стронг (; имя при рождении — Ма́рко Джузе́ппе Салуссо́лия; род. 5 августа 1963, Излингтон, Лондон) — британский актёр, номинант на премии BAFTA TV Award (2004) и «Тони» (2016). Известен по фильмам «Шерлок Холмс», «Пипец», «Совокупность лжи», «Рок-н-рольщик», «Звёздная пыль», «Робин Гуд», «Шпион, выйди вон!», «Игра в имитацию», «Kingsman: Секретная служба», «Kingsman: Золотое кольцо», «Шазам!» и другим.

Биография 
Родился 5 августа 1963 года в Излингтоне, районе Лондона, в итальяно-австрийской семье. Его мать официально сменила сыну имя, чтобы ему было легче общаться со сверстниками.

Учился в лондонском университете Royal Holloway, позже окончил театральную школу Bristol Old Vic.

Первую роль сыграл в телесериале «Главный подозреваемый», где работал с Хелен Миррен.

Из последних заметных ролей — лорд Блэквуд в «Шерлоке Холмсе», Таал Синестро в «Зелёном Фонаре», Фрэнк Д’Амико в фильме «Пипец», сэр Годфри в «Робин Гуде», Джим Придо в «Шпион, выйди вон!», Мерлин в «Kingsman: Секретная служба» и глава МИ-6 Стюарт Мензис в фильме «Игра в имитацию».

Озвучивал капитана Ордена Ультрамаринов Тита в видеоигре «Warhammer 40,000: Space Marine», Инквизитора Грегора Эйзенхорна в игре «Eisenhorn: Xenos» и генерала Силана, главного героя пролога, в игре «Total War: Rome II».

В 2014 году получил Премию Лоренса Оливье в номинации «Лучший актёр» за исполнение роли в пьесе «Вид с моста». За ту же роль в 2016 он был номининирован на премию «Тони» за лучшую мужскую роль в пьесе.

Личная жизнь 
Марк Стронг проживает на северо-западе Лондона вместе с женой Лизой Маршалл и двумя сыновьями: Габриэлем (родился в марте 2005 года) и Романом (родился 5 октября 2007 года).

Стронг — близкий друг актёра Дэниела Крейга, который является крёстным отцом Романа Стронга.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Великобритании
Актёры озвучивания Великобритании
Лауреаты премии «Театральный мир»